Монгози () — коммуна во Франции, департамент Жер
 Монгози () — коммуна во Франции, департамент Жиронда